Films
Ghosts (film), een Britse film uit 2006
Ghosts (Michael Jackson), een korte film uit 1997 door Michael Jackson 

Televisie
Ghosts (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER
Ghosts (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2019

Muziek
Ghosts (band), een Britse muziekgroep
Ghosts (Cousins), een nummer van Dave Cousins
HIStory/Ghosts, een single van Michael Jackson
Ghosts (album), een muziekalbum van de Britse band Strawbs

Zie ook
Ghost